Vačkář oder Vackář ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Vačkář (1906–1984), tschechischer Komponist
 Jiří Vackář (1919–2004), tschechischer Elektrotechniker
 Tomáš Vačkář (1945–1963), tschechischer Komponist
 Václav Vačkář (1881–1954), tschechischer Komponist
 Vladimír Vačkář (* 1949), tschechoslowakischer Bahnradsportler